Dekalogen kan syfta på:

 Dekalogen – de tio befallningar som Gud ger till Mose, se de tio budorden
 Dekalogen (filmserie) - en filmserie regisserad av den polske regissören Krzysztof Kieślowski

Se även
Dekalogi - ett verk som omfattar tio delar